Marienstern ist der Name folgender Klöster:

 Kloster St. Marienstern, Oberlausitz
 Kloster Marienstern, Mühlberg/Elbe

Marienstern bezeichnet:
 einen Stern in der Heraldik, siehe Stern (Heraldik)
 die Sterne im Landeswappen Hamburgs

Siehe auch:
 Kloster Mariastern
 Maria Stern